Pentagram:

 Pentagram — американская группа из штата Вирджиния.
 Pentagram — дебютный полноформатный студийный альбом норвежской блэк-металической группы Gorgoroth.